Суперкубок Азербайджана по футболу — футбольное соревнование в Азербайджане, проводимое перед началом футбольного сезона и состоящее из одного матча между победителем Премьер-лиги Азербайджана и обладателем Кубка Азербайджана предыдущего сезона. В случае, если Кубок и чемпионат выиграл 1 клуб, то в Суперкубке играют чемпион страны и финалист Кубка.

История 

История проведения Суперкубков Азербайджана по футболу начинается в 1992 году, когда после обретения независимости впервые был проведен чемпионат и Кубок Азербайджана по футболу.

В первом же футбольном сезоне было решено провести матч за Суперкубок Азербайджана, который в то время назывался Кубок «Сахар» (по названию одноименной газеты, ставшей учредителем данного турнира).

Однако после розыгрыша третьего по счету Суперкубка в 1995 году Футбольная Федерация Азербайджана перестала проводить матч за Суперкубок, который повторно был разыгран лишь спустя 18 лет - в 2013 году.

Кубок «Сахар»

1993 
В первом по счету «Суперкубке Сахар» встретились первый владелец чемпионского титула независимого Азербайджана - бакинский «Нефтчи» и обладатель первого Кубка страны - бакинский «Иншаатчи». Игра прошла 21 февраля 1993 года на нейтральном поле в Сумгаите (на Центральном городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде) и завершилась разгромной победой «нефтяников» со счётом 4:1.

1994 
Так как в сезоне 1993 года агдамский «Карабах» сделал золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок страны, то организационный комитет решил не проводить матч за «Суперкубок Сахар» и вручил данный трофей «скакунам».

1995 
В 1995 году был проведен третий по счету «Суперкубок Сахар», в котором встретились серебряный призер чемпионата Азербайджана - товузский «Туран» и обладатель Кубка страны - бакинский «Нефтчи».

Чемпион страны гянджинский «Кяпаз» отказался от участия в матче. Решено было вновь провести игру в Сумгаите на Центральном городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, которая на этот раз состоялась летом - 23 июня 1995 года. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в послематчевых пенальти со счётом 8:7 победили бакинцы. Это был второй по счету Суперкубок «флагмана».

Суперкубок

2013 
Проведение матчей за Суперкубок Азербайджана возобновилось в 2013 году, когда по решению организационного комитета ПФЛ было принято решение о проведении IV Суперкубка Азербайджана 23 октября 2013 года в столице Нахчыванской Автономной Республики - городе Нахичевань.

Решающую роль в возобновлении проведения матча за Суперкубок сыграл президент ПФЛ Рамин Мусаев. Игра прошла в присутствии 8900 зрителей на обновленном городском стадионе имени Автономной Республики. Третья попытка бакинского «Нефтчи» завоевать данный трофей оказалась неудачной. Путь бакинцам преградили «кораблестроители» из ФК «Хазар-Ленкорань», обыгравшие столичный клуб со счётом 2:1.

Результаты

Статистика по клубам

Ссылки 
 Как ФК «Хазар-Лянкяран» завоевал Суперкубок Азербайджана – ВИДЕО

Источники 
 Официальный сайт   
 “Səhər” Superkuboku – 1992
 “Səhər” Superkuboku – 1993
 “Səhər” Superkuboku – 1994/95
 Azərbaycan Superkuboku – 2012/13

Примечания 

Азербайджан